Cason ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Cason (* 1969), US-amerikanischer Leichtathlet
 Antoine Cason (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler
 Aveion Cason (* 1979), US-amerikanischer Footballspieler
 Barbara Cason (1928–1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Chris Cason (* 1974), US-amerikanischer Anime-Synchronsprecher, ADR Director und Skriptschreiber
 James Cason, bekannt als Garry Miles (* 1939), US-amerikanischer Rhythm-and-Blues-Sänger
 Jim Cason (* 1927), US-amerikanischer Footballspieler
 John Cason (1918–1961), US-amerikanischer Schauspieler
 Lino Cason (* 1914), italienischer Fußballspieler
 Thomas J. Cason (1828–1901), US-amerikanischer Politiker
 Wendell Cason (* 1963), US-amerikanischer Footballspieler

Cason bezeichnet als Ortsname:
 Cason (Texas), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Casson (Begriffsklärung)